Казинка — топоним:

Белоруссия 
 Казинка — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Казинка — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Казинка — деревня в Брасовском районе Брянской области.
 Казинка — село в Семилукском районе Воронежской области.

 Казинка — село в Грязинском районе Липецкой области.
 Казинка — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Казинка — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Казинка — посёлок городского типа в составе города Липецк Липецкой области, с 2006 г. микрорайон города.
 Казинка — село в Тербунском районе Липецкой области.

 Казинка — деревня в Должанском районе Орловской области.
 Казинка — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Казинка — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Казинка — деревня в Покровском районе Орловской области.

 Казинка — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Казинка — хутор в Волгодонском районе Ростовской области.
 Казинка — село в Скопинском районе Рязанской области.

 Казинка — село в Андроповском районе Ставропольского края.
 Казинка — село в Шпаковском районе Ставропольского края.
 Казинка — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Казинка — село в Куркинском районе Тульской области.
Казинка — до 1968 г. название села Заречное в Тербунском районе Липецкой области.

 Станции
 Казинка — железнодорожная станция в городе Липецк.

 Реки
 Казинка — река в Ставропольском крае
 Казинка — река, приток Дона, Воронежская область

См. также 
 Большая Казинка
 Войсковая Казинка
 Малая Казинка
 Покровка-Казинка
 Русская Казинка
 Старая Казинка